Walter Krüger kan syfta på:

 Walter Krüger (idrottare)
 Walter Krüger (SS-Obergruppenführer)